Düziçi (district), een Turks district in de provincie Osmaniye
 Düziçi (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Düziçi